

Населені пункти та їхні частини
 Сераково — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сераково — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сераково — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Сераково — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Сераково — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Сераково — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Сераково — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Сераково — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Сераково — осада в гміні Полице Полицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки